Ernst von Sachsen-Altenburg bezeichnet folgende Personen:

* Ernst I. (Sachsen-Altenburg) (1826–1908), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Ernst II. (Sachsen-Altenburg) (1871–1955), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Ernst I. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (der Fromme; 1601–1675), Herzog von Sachsen-Gotha